La Porte ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 La Porte (Kalifornien), im Plumas County
 La Porte (Indiana), im LaPorte County 
 La Porte, im Harris County, Texas
 La Porte City, im Black Hawk County, Iowa

La Porte ist der Familienname folgender Personen:

 Amador de La Porte († 1644), Großprior von Frankreich des Johanniterordens
 Armand-Charles de La Porte (1632–1713), französischer Militär, Großmeister der Artillerie von Frankreich
 Charles de La Porte (1602–1664), Duc de la Meilleraye, Marschall von Frankreich, Surintendant des Finances 
 François Louis Nompar de Caumont de La Force (1802–1880) später François Louis Nompar de Caumont de Laporte Graf von Castelnau, französischer Insektenkundler 
 Juan La Porte (* 1959), puerto-ricanischer Boxer

Siehe auch:
 Laporte
 LaPorte
 Delaporte